Joel Broda (né le  à Yorkton, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Americans de Tri-City || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Americans de Tri-City || LHOu ||51 ||3 ||1 ||4 ||10 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Americans de Tri-City || LHOu ||71 ||16 ||28 ||44 ||62 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0 
|-
|2007-2008 || Americans de Tri-City || LHOu ||3 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2007-2008 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||70 ||28 ||22 ||50 ||72 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2008-2009 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||39 ||36 ||12 ||48 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Hitmen de Calgary || LHOu ||28 ||17 ||22 ||39 ||19 ||18 ||11 ||13 ||24 ||8
|-  
|2009-2010 || Hitmen de Calgary || LHOu ||66 ||39 ||34 ||73 ||65 ||23 ||13 ||4 ||17 ||16
|-
|2010-2011 || Aeros de Houston || LAH || 22|| 5|| 2|| 7|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Condors de Bakersfield || ECHL || 32|| 17|| 13|| 30|| 39|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 72|| 14|| 13|| 27|| 59|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2012-2013 || Solar Bears d'Orlando || ECHL || 3|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Aeros de Houston || LAH || 30|| 2|| 2|| 4|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Condors de Bakersfield || ECHL ||41 ||21 ||19 ||40 ||47 ||16 ||8 ||4 ||12 ||10 
|-
|2013-2014 || Barons d'Oklahoma City || LAH ||8 ||1 ||1 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||17 ||2 ||4 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 53 || 7 || 3 ||10 || 52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || HC Bolzano || EBEL || 54|| 23|| 21|| 44|| 44|| 6|| 3|| 1|| 4|| 0 
|-
| 2016-2017 ||  EHC Linz || EBEL || 53 || 28 || 20 || 48 || 27 || 5 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || EHC Linz || EBEL ||54||20||27||47||26||12||4||6||10||12
|-
| 2018-2019 || Dornbirner EC || EBEL ||22 ||9 ||9 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || HC Innsbruck || EBEL ||50 ||23 ||18 ||41 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Graz 99ers || EBEL || 46 || 10 || 14 || 24 || 40 || - || - || - || - || -

Trophées et distinstions

Ligue de hockey de l'Ouest 

 Il remporte la Coupe Ed Chynoweth avec les Hitmen de Calgary en 2009-2010.

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Yorkton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Bears de Hershey 
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Bolzano
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Graz 99ers